

Sigle 
 Barclays Cycle Hire  – servizio di biciclette pubbliche condivise attivo a Londra
 Biosafety Clearing-House  – meccanismo di compensazione previsto dal Protocollo di Cartagena
 Codice BCH – codice di correzione d'errore

Codici 
 BCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baucau (Timor)
 bch – codice ISO 639-3 della lingua bariai